FGS steht als Abkürzung für:

 Fahrgastschiff, siehe Passagierschiff
 Federal German Ship, Schiff der Deutschen Marine
 Fellow of the Geological Society, siehe Geological Society of London
 FGS Global, ein PR-Beratungsunternehmen
 Fine Guidance Sensor, ein Instrument an Bord des Hubble Space Telescope, siehe Hubble-Weltraumteleskop #Lageregelung
 Fo Guang Shan, ein buddhistischer Orden
 Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, Vorgängerorganisation der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
 Future Games Show, eine digitale Videospiel-Präsentation

Abkürzung